KBA est un sigle qui peut désigner :
 Koenig & Bauer AG, entreprise allemande ;
  Kreizh Breizh Akademi, un programme de formation à la musique modale créé par Erik Marchand.

KBA est un code qui peut désigner :
 .

Code IATA des aéroports